Šipačno est un toponyme qui peut désigner :
 Šipačno, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Šipačno, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.